Massad ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Massad (* 1963), Associate Professor für zeitgenössische arabische Politik an der Columbia University
 Mohammad Massad  (* 1983), saudi-arabischer Fußballspieler